F12 oder F 12 steht für:
 F12, die Stufe 12 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 F12, Plakatformat in der Schweiz, siehe Plakat #Schweiz
 F12 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 Funktionstaste 12, auf der Computertastatur 
 Ferrari F12, italienischer Sportwagen
 Fähre F12 in Berlin, siehe Fährverkehr in Berlin#Linien auf Dahme und Spree (F11, F12, F21, F23)
 HMS Kashmir (F12), britischer Zerstörer

F.12 steht für:
 Hannover F.12, Passagierflugzeug der Hannoverschen Waggonfabrik

Siehe auch:
 FXII
 Lockheed YF-12
 Republic XF-12
 Rockwell XFV-12

Abkürzung